Zuo La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zho La, bergspass, Tibet, 
 Zo La (bergspass i Kina, lat 29,50, long 88,30), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar